Nawuri steht für:

 Nawuri (Sprache), eine Sprache in Ghana
 Nawuri (Volk), ein Volk in Ghana